Straußmühle ist der Ortsname von

 Straußmühle (Deining), Ortsteil der Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Straußmühle (Neuhof an der Zenn), Ortsteil des Marktes Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern